Рам Рекордс () — английский звукозаписывающий лейбл, принадлежащий известному драм-н-бейс диджею и музыкальному продюсеру Andy C. Лейбл создан в 1992 году при сотрудничестве с Ant Miles и Shimon. Является одним из крупнейших мировых лейблов по записи драм-н-бейс и джангл музыки. Помимо музыкальной продукции Ram, лейбл также известен благодаря его клубным вечеринкам, самые известные из которых проходили в лондонском ночном клубе «The End» до закрытия клуба в декабре 2008 года. Базируется в Эссексе, Великобритания.

Артисты лейбла 
 Andy C
 Ant Miles
 Audio
 Basher
 Camo & Krooked (Mosaik Music)
 Calyx & Teebee
 Chase & Status
 Culture Shock
 DC Breaks
 Delta Heavy
 Hamilton
 Lomax
 Loadstar
 Magnetude
 Mind Vortex
 Moving Fusion
 Red One
 Shimon
 Sparfunk
 Sub Focus
 Traffic
 Teddy Killerz
 Wilkinson
 Xample

Альбомы 
 2013 : Andy C — Nightlife 6
 2012 : Calyx & Teebee — All Or Nothing
 2011 : Various — RAM100
 2011 : Basher — Transmission
 2010 : Andy C — Nightlife 5
 2009 : Sub Focus — Sub Focus
 2008 : Chase & Status — More Than Alot
 2008 : Andy C — Nightlife 4
 2007 : Ram Records — 15X15 Vol. 2
 2007 : Ram Records — 15X15
 2006 : Andy C — Nightlife 3
 2005 : Speed Of Sound — In Motion
 2004 : Andy C — Nightlife 2 — A Drum And Bass Odyssey
 2003 : Andy C — Nightlife
 2002 : Moving Fusion — The Start Of Something
 2001 : Andy C — Ram Raiders — The Mix
 1999 : Ram Trilogy — Molten Beats
 1998 : Origin Unknown — Sound In Motion
 1996 : Origin Unknown — The Speed Of Sound

Записи 
В число записей входят:

 Origin Unknown — Valley of the Shadows
 Randall & Andy C — Sound Control
 Concept 2 — No Mistake
 Ram Raiders EP Volumes 1, 2 & 3
 Ram Trilogy — Titan EP (2000)
 Shimon and Andy C — Body Rock (2001) #28 UK
 Nightbreed — Pack Of Wolves (2004) #45 UK
 Sub Focus — Airplane / Flamenco
 Sub Focus — Frozen Solid
 Sub Focus — Swamp Thing
 Sub Focus — Timewarp
 «Frequency» is a sublabel of Ram Records
 Shimon — The Shadow Knows EP (2006) — feat. Daddy Freddy
 Concord Dawn — Fly Away Home
 Culture Shock — The Bypass
 Culture Shock — Vice Chase
 Culture Shock — Kronix
 Sub Focus — Special Place/Druggy
 Chase & Status — Dumpling Riddim/Disco
 Culture Shock & Brookes Bros — ReWork
 Xample — Lowdown
 Sub Focus — X Ray
 Chase & Status feat Plan B — Pieces
 Lomax — Faith Massive EP
 Chase and Status — More than Alot — feat. Takura
 Andy C — Slip 'N Slide / Bass Constructor
 Loadstar — Space Beetween / BLVD

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 
 

Лейблы звукозаписи Великобритании
Драм-н-бейс-лейблы